Abigail Ratchford (1992-), personnalité des médias sociaux, modèle et actrice américaine.
 Jeremy Ratchford (1965-), acteur canadien.
 Stefan Ratchford (1988-), joueur de rugby à XIII international anglais.